Lotharius is een gelatiniseerde vorm van de Germaanse jongensnaam Chlodochar. 
De Duitse variant is Lothar 
en de Franse Lothaire.

Bekende personen met deze naam 

 Lotharius I (795-855), keizer van het Heilige Roomse Rijk, 840-855
 Lotharius II (835-869), koning van Lotharingen (inc. Nederlanden, Rijnland, Elzas en huidige Lotharingen)
 Keizer Lotharius III (1075-1137), keizer van het Heilige Roomse Rijk, 1125-1137 
 Lotharius van Brunswijk (1275-1353), grootmeester van de Duitse Orde, 1331-1335
 Lotharius van Frankrijk (941-986), koning van Frankrijk, 954-986
 Lotharius II van Italië (926-950), koning van Italië, 947-950

Zie ook
Chlotarius (doorverwijspagina)
Hlothhere, koning van Kent 673-685